Voici la liste des planètes mineures numérotées de 303001 à 304000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 303001 à 304000

303001-303100

303101-303200

303201-303300

303301-303400

303401-303500

303501-303600

303601-303700

303701-303800

303801-303900

303901-304000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000